

Plaatsen
 Levin (Nieuw-Zeeland), een stad in de regio Manawatu-Wanganui op Nieuw-Zeeland;
 Levín (okres Litoměřice), een gemeente in de regio Ústí nad Labem, Tsjechië;

Personen
 Drake Levin (1946-2009), Amerikaans rockmuzikant
 Felix Levin (1958), Duits schaker
 Gabriela Levin (1960), Argentijns zelfverklaard therapeute en medium
 Ira Levin (1926-2007), Amerikaans schrijver
 John Levin Verweire (1869-1949), Belgisch componist en dirigent
 Rob Levin (1955-2006), Amerikaans software-ontwikkelaar
 Tony Levin (bassist) (1946), Amerikaans bassist
 Tony Levin (drummer) (1940-2011), Brits drummer

Zie ook
 Levine